Вольфганг Хольбайн (; род. 15 августа 1953, Веймар, округ , ГДР) — немецкий писатель, автор романов — научно-фантастических, фэнтези, а также в жанре ужасов. Его жена Хайке — тоже писатель и часто пишет книги совместно с мужем. Она часто придумывает идеи для историй, что делает её соавтором Хольбайна. Он сам по этому поводу говорил, что жена привносит «магию сказок» в его работы.

Биография 
Хольбайн родился в семье автомеханика и вырос в Крефельде. После окончания школы он получил образование промышленного клерка и работал оператором.

Начал писать короткие рассказы в возрасте 15 лет. Впервые прославился как писатель после того, как отослал рукопись, написанную совместно со своей женой, на конкурс произведений в жанрах фантастики и фэнтези. Супруги победили, и их книга Märchenmond («Волшебная луна)» была издана Ueberreuter Publishing, а вскоре стала бестселлером и завоевала много наград. Это один из наиболее крупных их успехов по сей день.

Хольбайн — один из наиболее известных и продуктивных писателей Германии. Им написаны более 200 книг, в том числе «Анубис», «Кровь тамплиеров», «Повелительница драконов», девять книг про Индиану Джонса. Многие переведены на другие языки и изданы в большинстве европейских стран, кроме Великобритании.

Любимым из своих произведений автор называет роман «Хаген из Тронье», адаптацию одноимённой легенды.

С 2008 года вместе с американской хэви-метал группой Manowar работает над концептуальным фэнтези-проектом «The Asgard Saga». В этом же году он закончил свою книгу «Око Гора».

Произведения 
 «Анубис» (Anubis, 2005)

Цикл «Черити» (Charity):
 «Лучшая женщина военно-космических сил» (Die beste Frau der Spaceforce, 1989)
 «Будущее во мраке» (Dunkel ist die Zukunft, 1990)
 «Королева мятежников» (Die Königin der Rebellen, 1990)
 «На развалинах Парижа» (In den Ruinen von Paris, 1990)
 «Спящая армия» (Die schlafende Armee, 1990)

Цикл «Волшебная луна» (Märchenmond):
 «Волшебная луна» (Märchenmond, 1983)
 «Дети Волшебной луны» (Märchenmonds Kinder, 1990)
 «Märchenmonds Erben», 1998
 «Die Zauberin von Märchenmond», 2005

Примечания 

Писатели Германии
Писатели фэнтези Германии